Chris Willock – calciatore inglese
 Joe Willock – calciatore inglese
 Marshall Willock – calciatore montserratiano
 Matty Willock – calciatore inglese